Pakemitan (Cikatomas), een plaats in Indonesië
Pakemitan (Ciawi), een plaats in Indonesië
Pakemitan (Cinambo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing